Mitchell Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mitchell Airport (flygplats i Australien), Queensland, Maranoa,

USA 

 Mitchell Airport (flygplats i USA, Tennessee), Madison County, 
 Mitchell Airport (flygplats i USA, Ohio), Union County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar